Ringström är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Algot Ringström
Allan Ringström
Arne Ringström (1917–1983)
Arne Ringström (1924–2008)
Carl Magnus Ringström
Ellen Ringström
Georg Ringström (1862–1945), arkitekt
Georg Ringström (riksgäldsdirektör)
Hans Ringström
Helmer Ringström
Johan Erik Ringström (1746–1820), lingvist
Lotti Ringström
Nils Ringström
William Ringström